All by Myself (Alok, Sigala & Ellie Goulding), nummer uit 2022
All by Myself (Eric Carmen), nummer uit 1975